Cardo ajonjonero puede referirse a:
 El nombre común de la planta Atractylis gummifera.
 El nombre común de la planta Carlina acaulis.
 El nombre común de la planta '''''Picnomon acarna.